Бімал Прасад Датта (1874 — 1937) — індійський релігійний діяч, видатний проповідник ґаудія-вайшнавізму, засновник Ґаудія-Матху, духовний учитель Бгактіведанти Свамі Прабгупади
 Кедаранатх Датта (1838 — 1914) — крішнаїтський святий, богослов, письменник і проповідник
 Калпана Датта (1913—1995) — національна героїня Індії, активістка індійського національно-визвольного руху.

Датта — село, Ванінський район, Хабаровський край
 Датта — селище, Ванінський район, Хабаровський край